В парному розряді жіночого тенісного турніру Buick Riviera Classic 1980,що проходив у рамках Туру WTA 1980, Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Бетті Стов 2-6, 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (фінал)

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Андреа Джегер /  Вірджинія Вейд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Buick Riviera Classic